

События 
 Консулы: Луций Валерий Флакк (патриций) и Марк Порций Катон (плебей); преторы: Гай Фабриций Лусцин (в Риме) и Публий Порций Лека.
 Катон подавил восстание в Испании. Триумф Катона.
 Римляне заставили греческие города объявить войну Набису под предлогом избавления от его тирании. Эвмен со своим флотом помог римлянам захватить Гитий. Набис вынужден отказаться от владения Аргосом и городов Крита.
 Римляне потребовали от Карфагена выдачи Ганнибала по обвинению в сношениях с Антиохом. Бегство Ганнибала из Карфагена в Сирию.
 Ганнибал прибыл в Эфес к Антиоху. Антиох стал сватать свою дочь за Эвмена, но тот отказался.

Китай 
 Мятеж в княжестве Янь под предводительством Лу Гуана.
 Регентство императрицы Люй-хоу.

Скончались 
 Лю Бан.

См. также

Примечание